

Lieux et toponyme 
Safford peut faire référence à :
 Safford, une ville du comté de Graham en Arizona,
 Safford, une ville de l'Alabama situé dans le comté de Dallas,
 Safford House, une maison classée monument historique à Tarpon Springs en Floride,
 Andrew Safford House, 1819, une maison située à Salem de style fédéral faisant partie du Peabody Essex Museum,

Patronyme 
Le nom de Safford est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Laurance Safford (1890–1973), un cryptologue de l'U.S. Navy, élève d'Agnes Meyer Driscoll,
 Silas Safford, athlète ayant remporté le 110 m haies en 1883 et 1884,
 Truman Henry Safford (1836-1901), un prodige du calcul américain,
 William Edwin Safford (1859-1926), un botaniste et ethnologue américain,
et aussi :
 George Safford Parker (1863-1937), inventeur et industriel américain,
 Katherine Safford Harris, psychologue et spécialiste du langage, 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme